Рогаче́вский — русская, еврейская и польская фамилия:

Персоналии 
 Рогачевский, Василий Львович (псевд. Василий Львович Львов-Рогачевский; 1873/1874—1930) — русский и советский критик и литературовед, поэт.
 Рогачевский, Георгий Алексеевич (1920—1996) — Герой Советского Союза.
 Рогачевский, Михаил Афанасьевич (Майкл Роджерс, 1924—2005) — коллаборационист, офицер «1-й Русской национальной армии», в эмиграции — профессор-славист в Кентском университете.
 Рогачевский, Евгений (род. 1972) — украинский музыкант.
 Рогачевский, Самуил Миронович (1900—1990) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Рогачевский, Францишек (1892—1940) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.

См. также